

Miejscowości w Polsce 
 Zaszków – osada w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Kotla
 Zaszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Nur

Miejscowości na Ukrainie
 Zaszków – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Zaszków – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim